450 км, 450-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 450 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога (Смоленская область). Код 171810.
 450 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Донецкая железная дорога (Донецкая область). Код 480117.
 450 км — разобранный остановочный пункт / пассажирская платформа, Приволжская железная дорога (Волгоградская область). Код 621888.